Cedar Bluff puede referirse a varios lugares de Estados Unidos:

 Cedar Bluff, un pueblo en el estado de Alabama.
 Cedar Bluff, un municipio en el estado de Misuri. 
 Cedar Bluff, un pueblo en el estado de Virginia.